Polewali Mandar ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Barat. Hier leben 396.253 Einwohner (2010).

Mandar ist eine indigene Volksgruppe und bildet die Mehrheit der Bevölkerung. Daneben gibt es Bugis, Javaner and Toraja. Aus dieser Region stammt der Generalstaatsanwalt Baharuddin Lopa. Polewali Mandar ist auch als der Ursprungsort der Sandeq einem Prau-Typ bekannt, der vor allem durch Segel oder Paddel angetrieben wird.

Geographie 
Polewali Mandar hat eine Fläche von 2.022,30 km². Hauptstadt ist Polewali.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Polewali Mandar setzt sich aus 16 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Barat